Klasicizem je lahko:
 Klasicizem je slogovna smer v umetnosti v 2. polovici 16. st. in 17. stoletju
 Glasbeni klasicizem,
 Klasicistična književnost
 Klasicistična arhitektura.